Lancia bezeichnet:

 Lancia, ein italienisches Automobil-Unternehmen
 Lancia (Familie) eine Familie aus dem Piemont

mehrere antike Städte auf der iberischen Halbinsel:
 Stadt der Astures, etwa 5 km nördlich vom heutigen Mansilla de las Mulas in Nordspanien
 Lancia Oppidana, eine Stadt in Lusitanien, im heutigen Portugal
 Lancia Transcudana, am Südufer des heutigen Côa in Portugal

Lancia ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lancia, kanadischer Rollstuhlbasketballer
 Gianni Lancia († 2014), italienischer Unternehmer
 Vincenzo Lancia (1881–1937), italienischer Autorennfahrer und -konstrukteur